Sclerocormus parviceps — викопний вид морських плазунів, базальний у кладі іхтіозаврів. Існував у ранньому тріасі (248 млн років тому). Викопні рештки тварини знайдені у китайській провінції Аньхой.

Опис 
Sclerocormus був набагато більшим, ніж його найближчий родич Cartorhynchus, із загальною довжиною тіла близько 1,6 метра (проти 40 см). Його пропорції були незвичайними для базальних іхтіозавроподібних: короткий, міцно складений тулуб, дуже довгий хвіст, завдовжки понад 92 см (58 % від загальної довжини тіла) і невелика голова з короткою вузькою мордою і беззубими щелепами.

Як і у Cartorhynchus, череп Sclerocormus широкий, з короткою беззубою мордою, набагато вужчою, ніж дах черепа. Череп незвично короткий — всього 6,25 % від довжини тіла, у порівнянні з 12 % у Chaohusaurus і 15 % у Hupehsuchus. Носові частини Sclerocormus доходять до кінчика морди — риса, яку він поділяє з Cartorhynchus. Морда дуже коротка, всього 30 % від загальної довжини черепа. Орбіти дуже великі, займаючи понад третину довжини черепа. Верхні скроневі отвори великі, що, можливо, вказує на сильну силу прикусу, незважаючи на відсутність зубів.

Філогенія 
Філогенетичний аналіз показує, що Sclerocormus є одним з найбазальніших членів клади Ichthyosauriformes:

Примітки 

Іхтіозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2016